Sale peut faire référence à :

Patronyme 

 Audrey Sale-Barker (1903-1994) skieuse britannique ;
 Charles "Chic" Sale (1885-1936), acteur américain ;
 Charles Salé (1952-), homme politique et écrivain camerounais ;
 Jamie Salé (1977-), patineuse artistique canadienne ;
 Kirkpatrick Sale (1937-), essayiste américain ;
 Richard Sale (1911-1993), réalisateur et scénariste américain ;
 Tim Sale (1956-2022), dessinateur américain de comics ;
 Virginia Sale (1899–1992), actrice américaine.

Toponyme 

 Salé, une ville du Maroc ;
 Sale, une ville d'Australie ;
 Sale, une ville anglaise dans la banlieue de Manchester ;
 Sale, une commune italienne dans la région Piémont ;
 Salé, une localité du département de Pabré au Burkina Faso.

Sport 
 Sale Sharks, club de rugby de la ville de Sale, en Angleterre.

Musique 
 Salé, une chanson de Niska, extrait de l'album Commando.

Fiction 
 La « SALE », abréviation de « Société d'Aide à la Libération des Elfes », est une organisation fictive fondée par le personnage d'Hermione Granger dans les romans Harry Potter.

Autres
 Sale, chaine de magasins en Finlande.